Jägerthal bzw. Jägertal ist der Name folgender Orte:

 Jägerthal (Bad Dürkheim), Weiler zu Bad Dürkheim im Pfälzerwald
 Jaegerthal, Weiler zu Windstein in den Nordvogesen
 einen Bach im Holzäpfeltal

 Jägertal bzw. Jägerthal ist zudem die ehemalige Bezeichnung 
 eines Ortsteils von Saliwnoje, Oblast Kaliningrad, Russland
 des Ortsteils Twarożnica der Gemeinde Czersk, Woiwodschaft Pommern, Polen
 eines Ortsteils von Hodňov, Tschechien
 von Elisenfels, Nordbayern